Юрий Иванович Фёдоров (28 июля 1931, Томск — 23 января 2012, Москва) — советский  и русский , автор исторических романов.

Биография 
Юрий Фёдоров родился в Томске в семье военнослужащего. В 1954 году он закончил исторический факультет МГУ, в 1957—1977 годах работал в АПН заведующим отделом экономики, заместителем главного редактора, главным редактором. Публиковал прозу с 1956 года, в 1983 году стал членом СП СССР. Академик РАЕН, вице-президент Международной славянской академии, основатель издательства «Русское слово».

Книги 
 Там, за холмом — победа. Повесть. — М., 1970.
 Ключ к «Цитадели». — М., 1976.
 Погибли в бою. Повести. — М., 1980.
 Сто шагов на брата. — М., 1982.
 Да не прощён будет. — М., 1983 (роман о царевиче Алексее).
 Державы для… — М., 1983 (роман о Григории Шелихове).
 Борис Годунов. — М., «Русское слово», 1994.
 Поручает Россия. — М., «Армада», 1997 (роман о Петре Андреевиче Толстом).
 Ждите, я приду. — М., «Русское слово», 1998 (роман о Чингисхане).
 Розыск. Дороги и казематы тайного советника В. Н. Татищева. — М., «Русское слово», 2007.

Ссылки 
 Ю. И. Фёдоров: Досье в Большой биографической энциклопедии

Выпускники исторического факультета МГУ
Авторы исторических романов
Главные редакторы СССР
Члены Союза писателей СССР